Valencinura är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Bergendal 1902. Enligt Catalogue of Life ingår Valencinura i familjen Cerebratulidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Heteronemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Valencinura